We Are What We Are (2010), een Mexicaanse horrorfilm uit 2010 origineel getiteld Somos lo que hay, die op de internationale markt de alternatieve titel We Are What We Are draagt.
 We Are What We Are (2013), een Amerikaanse remake van de gelijknamige Mexicaanse film uit 2013.